Koepp est un patronyme porté notamment par :

 David Koepp (1963-), scénariste, réalisateur et producteur américain ;
 Volker Koepp (1944-), réalisateur de films documentaires allemand.

Homonymie de patronyme
Patronyme allemand